Termenul „Bulevardul Unirii” se poate referi la:
Bulevardul Unirii, București
Bulevardul Unirii, Baia Mare
Bulevardul Unirii, Buzău
Bulevardul Unirii, Făgăraș
Bulevardul Unirii, Focșani
Bulevardul Unirii, Târgoviște